Ома́рова — женская форма фамилии .

Известные носители  Омарова, Анна Александровна (род. 1981) — российская толкательница ядра.
 Омарова, Беневше Казимагомедовна — депутат Верховного Совета СССР 10-го созыва от Дагестанской АССР.
 Омарова, Бибижамал (1922—?) — работница советской добывающей промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Омарова, Гамида Мамед кызы (род. 1957) — советская и азербайджанская актриса.
 Омарова, Гульшад Диасовна (род. 1968) — казахская актриса, сценарист и кинорежиссёр.
 Омарова, Жамал Мукашевна (1912—1976) — певица, контральто. Народная артистка Казахстана.
 Омарова, Зауре Садвокасовна (1924—2008) — депутат Верховного Совета СССР 4-го и 5-го созывов.
 Омарова, Каншаим — депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва.
 Омарова, Мария Нургалиевна (род. 1951) — советский и казахский учёный, доктор медицинских наук.
 Омарова, Муминат Магомедовна — доктор филологических наук.
 Омарова, Наида Омаровна (род. 1968) — российский учёный, член-корреспондент РАО.
 Омарова, Патимат Омаровна (род. 1974) — российский учёный-дефектолог, профессор Дагестанского государственного педагогического университета.
 Омарова, Сауле Тариховна (род. 1966) —  американский учёный, профессор банковского права Корнельского университета, специалист в области регулирования финансовых институтов, банковском праве, международных и корпоративных финансах. Уроженка Казахстана.